Peón (en griego antiguo Παίων) es el nombre de varios personajes de la mitología griega.

 Peón, o Peán, divinidad cuya función era de médico de los dioses. Se cree es hijo de Ares.
 Peón, gigante hijo del dios Poseidón y la ninfa Hele.
 Peón, hijo de Endimión. Su padre le hizo correr en Olimpia una carrera contra sus hermanos Epeo y Etolo para dilucidar cuál de ellos heredaba el trono de Élide. Venció Epeo, y Peón se exilió a una remota región del norte de Grecia más allá del río Axio que recibió el nombre de Peonia en su honor. Tuvo al menos una hija, Fanosira, que se desposó con Minias. Otros dicen que su esposa fue la náyade Cleomede.
 Peón, hijo de Antíloco, y por tanto nieto de Néstor. Sus hijos fueron expulsados de Mesenia tras el regreso de los Heráclidas estableciéndose en Atenas. De él descendía la familia ateniense de los peónidas.

Referencias

Bibliografía